Hans Hoppeler ist der Name folgender Personen:

* Hans Hoppeler (Mediziner, 1879) (1879–1945), Schweizer Mediziner, Schriftsteller und Politiker 
 Hans Hoppeler (Mediziner, 1948) (* 1948), Schweizer Mediziner und Hochschullehrer